— японский аниме-сериал и вторая адаптация сказок финской писательницы Туве Янссон, о Муми-троллях. Сериал является новой версией Moomin, чей сюжет значительно отличался от оригинальных сказок. В новом сериале сюжет практически не отходит от оригинальных сказок и его персонажи остались неизменными. Сериал транслировался по телеканалу. Fuji TV с 9 января по 31 декабря 1972 года.

Сюжет 
Сюжет описывает семью муми-троллей, и их друзей, которые обитают на муми-долине и готовы с распростёртыми руками принять любого гостя.

Роли озвучивали 
 Кёко Кисида — Муми-тролль
 Рэйко Муто — Нинни
 Хитоси Такаги — Муми-папа
 Акико Такамура — Муми-мама
 Таитиро Хирокава — Снорк
 Дзюнко Хори — Мю
 Косэй Томита — Снифф
 Хироюки Нисимото — Снусмумрик
 Масаси Амэномори — Хемуль
 Коити Китамура — Хомса
 Тикао Оцука — Стинки
 Дзюмпэй Такигути — Морра
 Миёко Сёдзи — Мюмла
 Дзёдзи Янами — Ондатр
 Сатико Тидзимацу — Миса
 Ёсико Ямамото — Туу-тикки

Примечания

Ссылки 

Театр мировых шедевров
Муми-тролли (аниме)